Galátsi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Galátsi (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Galátsi (ås), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 

Robotskapade Greklandförgreningar